

Toponyme 

 Pune en Inde.

Patronyme 

 Roimata Hansell-Pune (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zélandais.